Lynes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hubert Lynes
 Doris Lynes